Wasenmoos heißen folgende geographische Objekte:

 Wasenmoos bei Grünkraut,  Naturschutzgebiet in der Nähe der baden-württembergischen Gemeinde Grünkraut im Landkreis Ravensburg
 Wasenmoos (Tettnang), Naturschutzgebiet in der Nähe der baden-württembergischen Stadt Tettnang im Bodenseekreis
 einen Teil des Naturschutzgebiets Wettenberger Ried auf dem Hochgeländ im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

 Wasenmoos (Trumerseen), auch Zellhofer Moor, Moorbad, im Naturschutzgebiet der Trumerseen, im Salzburger Flachgau
 Wasenmoos (Pass Thurn), Naturschutzgebiet in der Nähe des Pass Thurn, der den Pinzgau (oberes Salzachtal) mit Tirol verbindet

 Wasenmoos (Gemeinde Faistenau), Rotte in der Gemeinde Faistenau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg